El sur – film di Víctor Erice del 1983
 El sur – film di Carlos Saura del 1992

Pagine correlate 
SUR – pagina di disambiguazione